Гвардия султана Омана Кабус бен Саида (). Самое крупное современное подразделение подобного плана в современном мире. Общая численность на 2009 год — 6400 человек. Состоит из сухопутного, воздушного и морского компонентов. Подчиняется непосредственно султану, но входит в состав министерства обороны.

Сухопутный компонент 

В состав входят на 2009 год. Штаб гвардии, пехотная бригада (1 бронетанковый и 2 мотопехотных батальона) и 2 полка (по сути батальона) специального назначения. Всего около 6000 человек. (в том числе 1000 спецназа). В 2010 году численность сухопутного компонента была уменьшена.
На вооружении пехотной бригады:
 до 9 БРМ с тяжелым вооружением VBC-90
 33 БТР VAB-VCI
 9 Зенитных артиллерийских самоходных спаренных установок VAB-VDAA
 30-32 ПТРК «MILAN»
 14 ПЗРК Javelin
В интересах сил спецназа могут использоваться 4 вертолета AS-202-18А-4.

Эскадрилья VIP 
Исполняет обязанности по перевозке султана, членов королевской семьи и высших должностных лиц султаната. Численность личного состава 250 человек.
В состав эскадрильи входят:
Самолеты
 Boeing 747—400
 Boeing 747SP
 Airbus A320
 2 Gulfstream IV
Вертолеты 
 3 SA-330J «Puma»
 3 AS.332 «Super Puma» (2 AS-332C и AS-332L)

Дивизион султанских яхт ВМС Омана 
Единственное на данный момент военно-морское подразделение (). Численность экипажей без технического персонала — 150 человек. На 2011 год в него входили королевские яхты Al Said, Fulk al Salamah (который по сути является десантным кораблем) и парусно-моторная яхта Zinat al Bihaar, кроме того, построенный в Нидерландах специальный буксир Al-Noores. По другим данным в состав подразделения также входит, формально переданная султаном министерству туризма, яхта Loaloat Al Behar (ex — Al Said). База — Маскат.

Источники 
 Справочные данные: Вооружённые силы зарубежных стран. Зарубежное военное обозрение, 7.2010.

Оман
Вооружённые силы Омана